Munteni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Munteni (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Munteni (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Munteni (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Munteni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Munteni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Munteni-Buzău, Gemeinde im Kreis Ialomița
 in der Republik Moldau:
 Munteni (Cimișlia), Dorf im Rajon Cimișlia